Харыялах ()  — название населённых пунктов в России:

 Харыялах — село в Верхневилюйском улусе Якутии.
 Харыялах — село в Горном улусе Якутии.
 Харыялах — село в Намском улусе Якутии.
 Харыялах — село в Олёкминском районе Якутии.
 Харыялах — село в Оленекском улусе Якутии.
 Харыялах — село в Сунтарском улусе Якутии.
 Харыялах — село в Хангаласском улусе Якутии.